Il campione uscente era Novak Đoković e si è confermato battendo in finale Andy Murray per 62-7, 7-63, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
 Roger Federer (semifinale)
 Andy Murray (finale)
 David Ferrer (semifinale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (quarto turno, ritirato)
 Richard Gasquet (quarto turno)
 Nicolás Almagro (quarti di finale)
 Juan Mónaco (primo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Milos Raonic (quarto turno)
 Gilles Simon (quarto turno)
 Stanislas Wawrinka (quarto turno)
 Kei Nishikori (quarto turno)

 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (primo turno)
 Tommy Haas (primo turno)
 Sam Querrey (terzo turno)
 Andreas Seppi (quarto turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Jerzy Janowicz (terzo turno)
 Florian Mayer (secondo turno)
 Jürgen Melzer (terzo turno)
 Martin Kližan (primo turno)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Thomaz Bellucci (primo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)
<li> Julien Benneteau (terzo turno)

Qualificati 

  Adrian Mannarino (primo turno)
  Ričardas Berankis (terzo turno)
  Dudi Sela (primo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Amir Weintraub (secondo turno)
  Steve Johnson (primo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)
  Maxime Authom (primo turno)

 Jamie Baker (primo turno)
 Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
 Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Arnau Brugués-Davi (primo turno)
 Julian Reister (primo turno)
 Rajeev Ram (secondo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Lucky Loser 
  Tim Smyczek (secondo turno)

Wildcard 

  Wu Di (primo turno)
  Benjamin Mitchell (primo turno)
  Rhyne Williams (primo turno)
  Josselin Ouanna (primo turno)

  John Millman (primo turno)
  Luke Saville (primo turno)
  James Duckworth (secondo turno)
  John-Patrick Smith (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2013
ATP World Tour 2013